Висяче крило диз'юнктивної дислокації (рос.висящее крыло дизъюнктивной дислокации; англ. hanging wing, нім. Hangendseite f, Hängendflügel m, gehobener Flügel m) — блок гірських порід, який прилягає до зміщувача у напрямку його висячого боку.

Література 
 

Структурна геологія